

Toponyme 

 La Wachau, une région autrichienne
 Wachau (Saxe), une commune d'Allemagne
 Wachau, village de la commune de Markkleeberg en Saxe.

Autres 
La bataille de Wachau le 
 Le Forum européen de Wachau, colloque annuel de réflexion politique.